US Open désigne plusieurs tournois annuels ayant lieu aux États-Unis :
 US Open de tennis ;
 US Open de golf ;
 US Open of Surfing ;
 US Open (squash) ;
 United States Scrabble Open ;
 US Open (athlétisme) ;
 US Open Swing Dance (compétition de danse) ;
 US Open (taekwondo).